50 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 8 sierpnia, a finał 9 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 115 zawodniczek z 102 krajów.

Złoty medal zdobyła reprezentantka Australii Bronte Campbell. Srebro wywalczyła Holenderka Ranomi Kromowidjojo. Trzecie miejsce zajęła Sarah Sjöström ze Szwecji.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:30.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju, DNS – nie startowała DSQ – zdyskwalifikowana

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:28.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 18:05.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015